El Torneig de les Tres Nacions de l'any 2001, fou la sisena edició d'aquesta competició, realitzada entre el 21 de juliol i l'1 de setembre. Els Wallabies aconseguirien el segon títol de la seva història amb un darrer partit agònic contra els All Blacks, que acabaria amb un assaig al darrer minut del jugador australià Toutai Kefu.

Classificació

Resultats

Referències 

Edicions del The Rugby Championship